Paratetraploa är ett släkte av svampar. Paratetraploa ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paratetraploa